Albert D'Haese, Belgisch advocaat en politicus
 Begga D'Haese, Belgisch beeldhouwster
 Christoph D'Haese, Belgisch advocaat en politicus
 Jos D'Haese, Belgisch politicus
 Kevin D'Haese, Belgisch wielrenner
 Lebuïn D'Haese, Belgisch kunstenaar en dichter
 Maurice D'Haese, Belgisch schrijver
 Reinhoud D'Haese, Belgisch beeldhouwer, tekenaar en graficus
 Robbie D'haese, Belgisch voetballer
 Roel D'Haese, Belgisch beeldhouwer en graficus

Nederlandse of Vlaamse achternaam